Pedra Branca, een rotseilandje langs de kust van Tasmanië
 Pedra Branca (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Pedra Branca (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Pedra Branca do Amapari, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amapá